Джей-лига 2 2022 — 24-ый розыгрыш Джей-лиги 2, второго уровня японского футбола. Сезон начнётся в феврале 2022 года.

Действующим победителем является Джубило Ивата, играющая в Высшей лиге.

Команды

Турнирная таблица 

2022

Матчи

Плей-офф
Спорт в Японии в 2022 году